Лафа́ж-сюр-Сомбр (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Лапло. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19097.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 90 км юго-восточнее Лиможа, в 25 км к востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 119 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 71 человека в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 44 были экономически активными, 27 — неактивными (показатель активности — 62,0 %, в 1999 году было 74,6 %). Из 44 активных работали 41 человек (21 мужчина и 20 женщин), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 27 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез